Anden steht für:

 Anden, längste über dem Meeresspiegel befindliche Gebirgskette der Erde

Anden oder Andén ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:

 Anden (* 1975), dänischer Komiker, Schauspieler und Rapper, siehe Anders Matthesen
 Eva Andén (1886–1970), schwedische Schriftstellerin und Journalistin
 Mathew Anden (1942–1985), deutscher Theater-, Fernseh- und Filmschauspieler
 Mini Anden (* 1978), schwedisches Supermodel und Schauspielerin
 Richard Anden (1900–1989), ungarischer Filmregisseur und Drehbuchautor, siehe Géza von Cziffra

Siehe auch:

 Ande
 Andes (Begriffsklärung)